Johannes Weidenmüller ist der Name folgender Personen:

* Johannes Weidenmüller (Werbeunternehmer) (später Werbwart Weidenmüller; 1881–1936), deutscher Werbetexter, Gebrauchsgrafiker, Hochschullehrer und Unternehmer 
 Johannes Weidenmüller (Musiker) (* 1966), deutscher Jazzmusiker